«Беги, сука, беги» () — американский эксплуатационный фильм режиссёра Джозефа Гузмана. Мировая премьера фильма состоялась 15 марта 2009 года. Картина подражает эксплуатационным фильмам 1970-х годов, в том числе ужасным качеством звука и картинки.

Сюжет 
Подруги оказались свидетелями убийства. Члены банды взяли обеих девушек в заложники и стали их по очереди насиловать. Одну случайно убили, а другая чудом осталась жива. Она берёт в руки оружие и мстит членам банды.

В ролях

Критика 
Фильм вызвал неоднозначную реакцию критиков. Хотя все указывают на его связь с фильмами 1970-х годов, такими как «День женщины», однако если одним нравится идея фильма-оммажа, то другие считают, что уж тогда лучше и смотреть фильмы 1970-х, а не пытаться подменить их дешёвой поделкой.

Фильм отмечен на  в 2009 году.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2009 года
Фильмы-триллеры США
Фильмы об изнасиловании и мести